Schachen AR ist der Name folgender Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz:

 Schachen (Herisau), Ortschaft und Bahnhof in Herisau
 Schachen (Reute), Ortschaft in Reute AR